El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2013 va ser la divuitena, i última, cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 8 al 10 de novembre de 2013.

En aquesta competició Marc Márquez aconseguí guanyar el títol en MotoGP, esdevenint el primer debutant en la modalitat en aconseguir-ho des de 1978, quan ho feu Kenny Roberts. Amb la victòria de Maverick Viñales en Moto 3 aconseguí el títol mundial d'aquesta modalitat.

Classificació

Moto GP

Moto 2

Moto 3

Referències 

Comunitat Valenciana
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme